Lytton  peut se rapporter à :

Toponymes

, une banlieue de Brisbane, dans le Queensland.

Lytton, un village de Colombie-Britannique.

Lytton, une ville des comtés de Butler et Calhoun, en Iowa.
 , secteur non constitué en municipalité du comté de Fulton dans l'Ohio.

Personnalités 
 Robert Lytton,  de Lytton, vicomte de Knebworth et  de Lytton de Knebworth, fut un diplomate, un homme d'État et un poète britannique.

Autres 
 Le rapport Lytton, rédigé en 1932 par la société des Nations dans le but de comprendre les causes de l'incident de Mukden qui avait mené à la conquête de la Mandchourie par l'empire du Japon.

Homonymie de toponyme